Ки́рово — село, административный центр Кировского сельсовета Сердобского района Пензенской области.

География 
Село расположено на севере Сердобского района. Расстояние до районного центра город Сердобск — 36 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село основано в 1920-х годах в связи с образованием совхоза «Грязнухинский» и называлось посёлок Грязнухинский. В начале 1930-х годов переименован в совхоз имени Кураева Сортсемтреста (по фамилии Василия Владимировича Кураева (1891—1938) — советского государственного и партийного деятеля, организатора Советской власти в Пензенской губернии). В середине 30-х годов XX века, по политическим мотивам посёлок был назван в честь С. М. Кирова. В 1955 году — посёлок, центр сельсовета Свищёвского района Пензенской области. 30 сентября 1969 года в черту села включён посёлок Красное Приволье.

Численность населения

Инфраструктура 
В селе имеются: почта, телеграф, телефон, основная школа, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад библиотека, дом культуры.
Село газифицировано. До районного центра г. Сердобск проложена асфальтированная дорога.

Улицы 
 Коммунальная;
 Красное Приволье;
 Молодёжная;
 Набережная;
 Новая;
 Садовая.

Примечания 

Населённые пункты Сердобского района